Niederwiesengraben ist ein Gewässername:

 Niederwiesengraben (Neckar), linker Auenlauf zum Neckar vor Sulzau, Gemeinde Starzach, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg 
 Niederwiesengraben (Reichenbach), linker Zufluss des Reichenbachs (zur Starzel, zum Neckar) nahe der Ziegelhütte, Stadtteil Boll, Hechingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg